Pinkuss ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pinkuss (1861–1918), deutscher Bankier
 Fritz Pinkuss (1905–1994), liberaler Rabbiner in Deutschland und Brasilien
 Hermann Pinkuss, von 1899 bis 1930 Bezirksrabbiner von Heidelberg
 Joseph Pinkuss (1831–1906), deutscher Bankier

Siehe auch:
 Pinkus